Будераж — название населённых пунктов Украины:
 
 Будераж — село в Дубенском районе Ровненской области.
 Будераж — село в Здолбуновском районе Ровненской области.